Lynchville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lynchville (Maine)
 Lynchville (Pennsylvania)
 Lynchville, ehemaliger Name von San Ramon (Kalifornien)